Кубок Испании по футболу 2000/01 — 99-й розыгрыш Кубка Испании по футболу выиграл Реал Сарагоса. Этот кубок стал пятым в истории команды.

Результаты матчей

Второй раунд 
Жеребьёвка второго раунда прошла 20 декабря 2000 года. Матчи второго раунда прошли 2—3 января 2001 года.

|}

Третий раунд 
Жеребьёвка третьего раунда прошла 5 января 2001 года. Первые матчи прошли 10—11 января, ответные 16—17 января 2001 года.

|}

1/4 финала 
Первые матчи состоялись 31 января, ответные 7 февраля 2001 года.

|}

1/2 финала 
Жеребьёвка полуфиналов кубка Испании прошла 16 февраля 2001 года. Первые матчи состоялись 20—21 июня, ответные 23—24 июня 2001 года.

|}

Финал

Ссылки 
 Copa del Rey (Spanish Cup) 2000/2001
 Кубок Испании по футболу 2000/2001 (на английском)
 Кубок Испании по футболу 2000/2001 (на испанском)

Кубок Испании по футболу
Испания
Испания
Спорт в Испании в 2000 году
Спорт в Испании в 2001 году